Jose est le nom de plusieurs systèmes tropicaux dont :
 la tempête tropicale Jose, un faible système de courte vie en 1981 n'ayant pas touché terre ;
 l'ouragan Jose de la saison cyclonique 1999 dans l'océan Atlantique nord ;
 la tempête tropicale Jose de la saison cyclonique 2005 dans l'océan Atlantique nord ;
 la tempête tropicale Jose de la saison cyclonique 2011 dans l'océan Atlantique nord ;
 l'ouragan Jose de la saison cyclonique 2017 dans l'océan Atlantique nord.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme